Gabriele Castagnola (1828-1883), peintre italien ;
 Francesco Castagnola (?-1385), cardinal italien ;
 Liliana Castagnola (1895 – 1930), actrice italienne ;
 Luigi Castagnola (1953-), joueur italien de water polo.

Voir aussi 
 Abbaye de Castagnola dans la région des Marches en Italie.